Bumbești-Jiu, città del distretto di Gorj
Bumbești-Pițic, comune del distretto di Gorj